Льня́нка мелова́я () — травянистое многолетнее растение, вид рода Льнянка; сейчас этот род относят к семейству , но ранее помещали в семейства  или . Включена в Красные книги Украины и Казахстана.

Ареал и среда обитания 
Реликтовый вид, восточнопричерноморский эндемик. Вне России произрастает на востоке Украины в бассейне Северского Донца, на западе Казахстана, на территории России — в Белгородской, Воронежской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской областях.

Растёт на мелу, как правило, на склонах южной экспозиции, на участках, не занятых другими сильно разрастающимися видами.

Описание 
Многолетнее травянистое корнеотпрысковое растение. Цвет — сизо-зелёный. Высота от 10 до 30 см, с бесплодными побегами при основании стебля.

Нижние листья по три — четыре в мутовках, округло- и продолговато-яйцевидные, сизые.

Цветки жёлтые со шпорцем длиной до 7 мм, собраны в рыхлое короткое соцветие. Цветение — июнь — июль.

Размножается семенами и вегетативно.

Охрана 
Помимо национальных Красных книг, включена в Красные книги следующих субъектов России: Белгородская область, Воронежская область, Ростовская область, Саратовская область.

Примечания

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Ростовской области

Подорожниковые
Флора Евразии